Лос Леандрос има више значења:

 Лос Леандрос (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Леандрос (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику